Zita Carvalhosa (São Paulo, 1960) é uma produtora cinematográfica brasileira.

Produz filmes para cinema e TV através de sua empresa cinematográfica Superfilmes. 

Estudou em São Paulo e Paris e é irmã de Carlito Carvalhosa, artista plástico. É sobrinha de Modesto Carvalhosa.

Filmografia
2004 - Como Fazer um Filme de Amor
2001 - Anjos da Noite
2001 - Memórias Póstumas
2000 - Tônica Dominante
1999 - Urbania
1993 - Capitalismo Selvagem

Ligações externas

 Zita Carvalhosa em Superfilmes.com.br

Produtores de cinema do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo